Batizi András (16. század) evangélikus, majd református lelkész, költő
 Batizi András (1810–1877) református lelkész

Hasonló név
 Batiz András (1975) műsorvezető, szerkesztő, kormányszóvivő